Те́лешев — русская фамилия; имеет женскую форму Телешева. 
 Телешевы — дворянский род.

Известные носители 
 Телешев, Алексей Петрович (1915—1942) — советский подпольщик.
 Телешев, Андрей Григорьевич (1906—1940) — Герой Советского Союза.
 Телешев, Евгений Михайлович (1923—1997) — Герой Советского Союза.
 Телешев, Леонид Михайлович (род. 1962) — автор-исполнитель русского шансона.
 Телешев, Михаил Николаевич (1854—не ранее 1927) — генерал-майор русской армии, военспец РККА.

 Телешева, Екатерина Александровна (1804—1857) — русская балерина.

См. также 
 Телешов